Асселин () – французская фамилия. Известные носители:

Асселин, Луи (1829–1878) — французский писатель и журналист.
Асселин, Ян (ок.1610–1652) — художник и рисовальщик Золотого века голландской живописи.